Innajuattoq bezeichnet:
 Innajuattoq (Berg, Maniitsoq, nordwestlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innajuattoq (Berg, Maniitsoq, östlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innajuattoq (Berg, Maniitsoq, südwestlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innajuattoq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Innajuattoq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland